Арвер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Арвер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда

 Арвер, Алексіс-Фелікс (1806—1850) — французький поет і драматург